Blind Rage steht für:

 Blind Rage (1976), philippinischer Film von Efren C. Piñon 
 Blind Rage (1985) (The Boys Next Door), US-amerikanischer Film von Penelope Spheeris 
 Blind Rage (Album), Album der Band Accept (2014)